Zu den Strecken des Fahrplanfelds 857 (Rorschach Hafen–Rorschach–Heiden) siehe:

 Seelinie (Bahnstrecke) (Rorschach Hafen–Rorschach)
 Rorschach-Heiden-Bergbahn (Rorschach–Heiden)

800…